Osieczna est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Osieczna, gmina de la voïvodie de Grande-Pologne
 Osieczna, ville de la voïvodie de Grande-Pologne, chef-lieu de cette gmina
 Osieczna, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Osieczna, gmina de la voïvodie de Poméranie
 Osieczna, village de la voïvodie de Poméranie, chef-lieu de cette gmina